Kozeluch :
Johann Antonin Kozeluch (1738-1814), compositeur tchèque
Leopold Anton Kozeluch (1747-1818), compositeur tchèque